Оук Хил има више значења:
 Оук Хил (Мичиген), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мичиген
 Оук Хил (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Оук Хил (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Оук Хил (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Оук Хил (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Оук Хил (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Оук Хил (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси